flaga gminy Olesno w województwie małopolskim
 flaga gminy Olesno w województwie opolskim